Kathrine Rolsted Harsem (ur. 7 lutego 1989) – norweska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kathrine Rolsted Harsem pojawiła się 2 grudnia 2006 roku w norweskiej miejscowości Gålå podczas zawodów FIS Race, gdzie zajęła osiemnaste miejsce w sprincie techniką dowolną. Nigdy nie brała udziału w mistrzostwach świata juniorów. W 2010 roku wystąpiła za to na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten, gdzie zdobyła brązowy medal w sprincie stylem dowolnym, przegrywając tylko z Finką Mari Laukkanen i Niemką Denise Herrmann.

W Pucharze Świata zadebiutowała 14 marca 2010 roku w Oslo, zajmując 52. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła blisko trzy lata później, 13 marca 2013 roku w Drammen, gdzie była siedemnasta w sprincie klasykiem. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 2013/2014.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Linki zewnętrzne 
 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989